Rawstudio est un logiciel libre de développement d'image numérique brute, tels que fournis par le capteur photographique, et que l'on trouve sur appareil photographique reflex numérique, et parfois sur certains hybrides ou compacts. Son but est de dématricer (développer) les images en y appliquant des filtres, avant de le transformer dans un format d'image plus courant, ce qui nécessite également des pertes d'information.

Voir aussi

Liens externes 
 Site officiel — http://rawstudio.org
 Dépôt Github des sources— https://github.com/rawstudio/rawstudio

Logiciel de photographie
Éditeur d'image matricielle
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Unix